TWC steht für:

 The Weather Channel, Wetternachrichtensender
 The Weinstein Company, Filmstudio
 Time Warner Cable, ein 2016 von Charter Communications übernommener Kabelfernsehanbieter
 Drei-Wege-Katalysator, englisch für three way catalytic converter
Track Warrant Control, ein amerikanisches Betriebsverfahren
Transformative Works and Cultures, englischsprachige Fachzeitschrift 

Abkürzung